Sezon 2011 w World Touring Car Championship – ósma edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 20 marca w Kurytybie, a zakończył się 20 listopada na torze ulicznym w Makau, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów. Od tego sezonu BMW zaprzestało wystawiania zespołu fabrycznego. WTCC nie towarzyszyła już także Formuła 2. Zastąpiły ją dwie serie - Auto GP (we Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii) i European Production Series (w Belgii, Włoszech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii), która została założona przez byłego kierowcę WTCC Jordiego Gené. Tytuł mistrzowski wśród kierowców, podobnie jak w sezonie 2010, zdobył Yvan Muller. Wśród producentów mistrzostwo, już na trzy rundy przed końcem sezonu, wywalczył drugi raz z rzędu Chevrolet. Trofeum Yokohamy dla kierowców niezależnych wygrał Kristian Poulsen, a dla zespołów niezależnych Liqui Moly Team Engstler, natomiast w klasyfikacji Jay-Ten Trophy skupiającej samochody w specyfikacji z 2010 zwycięzcą okazał się Fabio Fabiani.

Lista startowa 

Wstępna lista startowa na sezon 2011 została opublikowana 23 lutego 2011, a oficjalną FIA przedstawiła 4 marca 2011.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Mehdi Bennani: Wiechers-Sport → Proteam Racing
 Tom Coronel: SR-Sport → ROAL Motorsport
 Stefano D'Aste: Scuderia Proteam Motorsport → Wiechers-Sport
 Tiago Monteiro: SR-Sport → SUNRED Engineering
 Kristian Poulsen: Poulsen Motorsport → Liqui Moly Team Engstler
 Gabriele Tarquini: SR-Sport → Lukoil – SUNRED

Wchodzący do WTCC
 Robert Dahlgren: Swedish Touring Car Championship → Polestar Racing
 Aleksiej Dudukało: SEAT León Eurocup → Lukoil – SUNRED
 Marchy Lee: Porsche Carrera Cup Asia → DeTeam KK Motorsport
 Pepe Oriola: SEAT León Eurocup/Supercopa Spain → SUNRED Engineering
 Urs Sonderegger: SEAT León Eurocup → Wiechers-Sport
 Javier Villa: GP2 Asia Series → Proteam Racing

Opuszczający WTCC
 Augusto Farfus: BMW Team RBM → Intercontinental Le Mans Cup
 Jordi Gené1: SR-Sport → International GT Open
 Sergio Hernández: Scuderia Proteam Motorsport → Superstars International Series
 Andy Priaulx: BMW Team RBM → Intercontinental Le Mans Cup
 Andriej Romanow: Liqui Moly Team Engstler → ?
 Colin Turkington: West Surrey Racing → Scandinavian Touring Car Championship
 Harry Vaulkhard1: Bamboo Engineering → ?

1 Opuścili WTCC jeszcze przed końcem sezonu 2010

Kalendarz wyścigów 
Prowizoryczny kalendarz wyścigów w sezonie 2011 opublikowany został 8 września 2010, a jego poprawki przeprowadzono 3 listopada i 7 grudnia 2010 oraz 2 lutego i 8 marca 2011.

Zmiany w kalendarzu 
 Wyścig Brazylii miał zostać przeniesiony z Autódromo Internacional de Curitiba na Autódromo José Carlos Pace, jednak z powodu kwestii logistycznych runda pozostała w Kurytybie
 Wyścig Argentyny, który pierwotnie miał zostać rozegrany 3 kwietnia na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, został zastąpiony Wyścigiem Belgii z powodu nieuzyskania homologacji FIA przez ten tor
 Wyścig Maroka, który został odwołany z powodu braku odpowiedniego zaplecza finansowego, został zastąpiony Wyścigiem Węgier na torze Hungaroring
 Wyścig Portugalii został przeniesiony z Autódromo Internacional do Algarve na Circuito da Boavista
 Wyścig Wielkiej Brytanii został przeniesiony z Brands Hatch na Donington Park
 Wyścig Japonii został przeniesiony z Okayama International Circuit na Suzuka International Racing Course
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Chin na torze Shanghai Tianma Circuit

Wyniki

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Specyfikacja 2010

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Touring Car Championship 
 Archiwum sezonu 2011 
 Galeria zdjęć sezonu 2011